Seaside (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
Seaside (Florida), een plaats in de Verenigde Staten
Seaside (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten
Seaside (software)